Fiorella Bonicelli (1951) – tennista uruguaiana
 Gaetano Bonicelli (1924) – arcivescovo cattolico italiano
 Giacomo Bonicelli (1861-1930) – avvocato e politico italiano
 Silvio Cesare Bonicelli (1932-2009) – vescovo cattolico italiano
 Vittorio Bonicelli (1919-1994) – sceneggiatore e critico cinematografico italiano